Ла-Рошель 9-й кантон () — кантон во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта. Департамент кантона — Шаранта Приморская. Входит в состав округа Ла-Рошель. Население кантона на 2006 год составляло 17 206 человек.

Код INSEE кантона 1750. Всего в кантон Ла-Рошель 9-й кантон входят 4 коммуны, из них главной коммуной является Ла-Рошель.

Коммуны кантона 

 Л'Умо — население на 2006 год составляло 2129 человек.
 Лагор
 Ньёль-сюр-Мер
 Ла-Рошель

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Национальный институт статистики 

Кантоны департамента Приморская Шаранта